Der Kanton Pierrefitte-sur-Aire war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Commercy, im Département Meuse und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Pierrefitte-sur-Aire. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 1985 bis 2015 Christian Namy.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 26 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Pierrefittesuraire
Aufgelöst 2015